Öffner steht für:

 Schalter (Elektrotechnik)
 Öffner (Adelsgeschlecht)
 Ein Gerät zum Öffnen wie ein Flaschenöffner oder ein Dosenöffner.

Öffner ist der Familienname folgender Personen: 

 Ernst Öffner (* 1943), deutscher evangelischer Theologe und Regionalbischof